Lapeyrouse pode referir-se a:

Lapeyrouse (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
Lapeyrouse (Puy-de-Dôme), comuna francesa do departamento de Puy-de-Dôme;

Desambiguações de topônimos